I Gjonghi (1958) dél-koreai gyorskorcsolyázónő, olimpikon
 I Gjonghi (1970) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon